Bianca Bianchi kan syfta på:

* Bianca Bianchi (1855–1947), tysk operasångerska
 Bianca Bianchi (1914–2000), italiensk politiker

Se även 
 Bianco Bianchi (1917–1997), italiensk cyklist
 Bianca Bianchini